Galgenberg kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Galgenberg, Wildendürnbach, berg i Niederösterreich, 
 Galgenberg, Oberstinkenbrunn, berg i Niederösterreich,